Сарда может означать:

 Сарда — река в Непале и Индии
 Сарда (приток Шошмы) — река в России, протекает в Марий Эл, Татарстане.
 Сарда — деревня в Мари-Турекском районе Республики Марий Эл, Россия.
 Сарда — деревня в Сабинском районе Республики Татарстан, Россия.
  — древний город.
 Сарда, Роса Мария (1941—2020) — испанская актриса и театральный режиссёр.